Die Irish League 1977/78 war die 77. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 31. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1977/78
Fußballsaison 1977/78